Fileas (Phileas, ) fou un escultor grec, nadiu d'Argos, d'època desconeguda.

El seu nom s'ha trobar a una escultura que es va trobar a Hermione a l'Argòlida. El seu nom apareix en aquesta escultura juntament amb el del seu fill Zeuxip. La inscripció diu: .

Fileas d'Argos
Escultors de l'antiga Grècia